Székely Árpád (1861–1914) festőművész, illusztrátor
 Székely Árpád (1905–1966) labdarúgó-játékvezető
 Székely Árpád (1924–1988) orvos
 Székely Árpád (?) diplomata, nagykövet
 Székely Árpád (?) a Kolozsvári Református Kollégium igazgatója, karnagy